Hohe Geest ist der Name von

 Hohe Geest, Geest-Landschaft in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen
 Hohe Geest (Naturraum), Geest-Landschaft der Ostheide in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

 Hohe Geest, Molkerei-Genossenschaft in Salzhausen, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Hohe Geest, Straße in Cuxhaven, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Hohe Geest, Straße im kreisfreien Münster, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Geest (Seehausen), Wohnplatz im Ortsteil Geestgottberg, Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt